Le terme Cruche peut se référer à:

Récipients 
Cruche, type de récipient pouvant contenir des liquides
Cruche, unité de mesure, unité de volume.

Personnalités 
Ubaldo Cruche (1920-1988), un joueur de football de l’Uruguay.

Toponymes

Lac Cruche, plan d'eau de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Québec.
Lac à la Cruche, plan d'eau de Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Québec.
Lac à la Cruche, plan d'eau de lac Pythonga, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Québec.
Lac à la Cruche, plan d'eau de Lac-Édouard, MRC Lac-Édouard, Québec.
Lac à la Cruche, plan d'eau de Lac-Ernest, MRC Antoine-Labelle, Québec.
Lac de la Cruche, plan d'eau La Tuque, Mauricie, Québec.
Lac de la Cruche, plan d'eau Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Québec.
Lac de la Cruche, plan d'eau Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Québec.
Grand lac de la Cruche, plan d'eau Sainte-Hedwidge, Le Domaine-du-Roy, Québec.
Petit lac à la Cruche, plan d'eau de Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Québec.
Petit lac de la Cruche, plan d'eau de Sainte-Hedwidge, MRC Le Domaine-du-Roy, Québec.
Rivière à la Cruche (rivière aux Sables), cours d'eau de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean,  Québec.
Rivière à la Cruche (rivière Malbaie), Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Québec.

Arts de la scène 
La Cruche, une comédie Georges Courteline et Pierre Wolff, créée au Théâtre de la Renaissance le .
La Cruche cassée (Der zerbrochene Krug), une comédie théâtrale écrite en 1808 par l'auteur allemand Heinrich von Kleist.
Cruche Raison, œuvre d’Émilie Gallé

Autres arts 
La Cruche cassée un tableau de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) peint vers 1771-1772.

Muséologie 
Cruche 26370, céramique grecque conservée au Musée Saint-Raymond de Toulouse.
Cruche 26473, céramique grecque conservée au Musée Saint-Raymond de Toulouse.
Cruche 26388, céramique grecque conservée au Musée Saint-Raymond de Toulouse.